Керр — фамилия и топоним:

Фамилия 
  — шотландский историк и переводчик научной литературы.
 Керр, Альфред (1867—1948) — немецкий писатель и театральный критик.
 Керр, Брайан (род. 1953) — ирландский футбольный тренер.
 Керр, Брук (род. 1973) — американская актриса.
 
 Керр, Дебора (1921—2007) — британская театральная, телевизионная и киноактриса.
 Керр, Джим (род. 1959) — шотландский певец, композитор, солист группы Simple Minds.
 
 Керр, Джонни (1932—2009) — американский баскетболист и тренер.
 Керр, Джордан (род. 1979) — австралийский профессиональный теннисист.
 Керр, Джордж (род. 1937) — шотландский дзюдоист (красный пояс, 10-й дан), командор.
 Керр, Джордж (1937—2012) — ямайский легкоатлет.
 Джудит Керр (1923—2019) — британская писательница, художница и иллюстратор.
 Керр, Дуэйн (род. 1987) — ямайский футбольный вратарь, игрок норвежского клуба «Сарпсборг 08».
 Керр, Иан (1965—2019) — канадский учёный, является международным экспертом по законопроектной работе и технологическим аспектам.
 Керр, Марк (род. 1968) — американский боец смешанного стиля.
 Керр, Миранда (род. 1983) — австралийская супермодель и актриса.
 Керр, Мюриэл (1911—1963) — канадская пианистка.
 Керр, Ральф (1891—1941) — британский военный моряк, капитан 2-го ранга, участник обеих мировых войн.
 
 Керр, Рой (род. 1934) — новозеландский математик и физик, автор решения Керра для вращающейся чёрной дыры.
 Керр, Стив (род. 1965) — американский профессиональный баскетболист.
 Керр, Сэм (род. 1993) — австралийская футболистка, обладательница Кубка Азии.
 Керр, Уорик (1922—2018) — бразильский сельскохозяйственный инженер, генетик и энтомолог.
 Керр, Филип, 11-й маркиз Лотиан (1882—1940) — британский политик.
 Керр, Филип (1956—2018) — британский писатель.
 
 Керр, Шинед (род. 1978) — британская фигуристка, выступающая в танцах на льду с братом Джоном Керром.
 Кёрр, Эдвард (1820—1889) — австралийский этнограф и лингвист.

Составные фамилии 
 Кларк Керр, Арчибальд (1882—1951) — британский дипломат, барон.
 Луиза Линкольн Керр (1892—1977) — американская скрипачка и композитор.
 Керр Тодд, Берт (1924—2006) — американский предприниматель, бизнесмен, авантюрист и международный торговец.

Топоним 
 Керр — округ в штате Техас, США.

Прочее 
 Клан Керр — один из кланов Шотландии.

См. также 
 Кер
 Магнитооптический эффект Керра — эффект эллиптической поляризации отраженного от поверхности намагниченного материала света.
 Решение Керра — Ньюмена — точное решение уравнений Эйнштейна, описывающее невозмущённую электрически заряженную вращающуюся чёрную дыру без космологического члена.